Люди без крыльев (короткометражка, 1943) — короткометражный фильм Осмонда Боррэдэйла
 Люди без крыльев (фильм, 1946) — фильм Франтишека Чапа